NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 NTNU – National Taiwan Normal University